Al-Ghassanijja (Hims)
 Al-Ghassanijja (Idlib)